Dynów – miasto w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim
 Dynów – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim
 Dynów – wąskotorowa stacja kolejowa w Dynowie, w województwie podkarpackim

Zobacz też 
 Dekanat Dynów
 Nadleśnictwo Dynów